76 — дебютный студийный альбом голландского трансового продюсера и диджея Армина ван Бюрена, вышедший в 2003 году. Два хита из этого альбома (‘Blue Fear’ и ‘Burned With Desire’) сделали его всемирно известным диджеем и продюсером.

Список композиций 

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы 2003 года
Альбомы Армина ван Бюрена